Залеман:
 Залеман, Алексей Николаевич (1899—1938; псевдоним Греч) — москвовед, исследователь подмосковных усадеб.
 Залеман, Гуго Робертович (1859—1919) — русский скульптор, сын Р. К. Залемана.
 Залеман, Карл Германович (28 декабря 1849 (9 января 1850) — 30 ноября (13 декабря) 1916) — русский филолог-иранист, академик, директор Азиатского музея;
 Залеман, Роберт Карлович (1813—1874) — русский скульптор;